Свято-Покровський храм — храм Дніпропетровська єпархія УПЦ (МП), що розташовано у селі Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області.

Адреса храму: Дніпропетровська область, село Орлівщина.

Історія 
У 1780 році настоятель Самарської чоловічого монастиря ієромонах Феофан заснував храм в честь Покрова Божої Матері. Будівництво дерев'яного Свято-Покровського храму було закінчено у 1782 році.

14 листопада 1782 року храм було освячено.

У 1920-ті роки Свято-Покровський храм було зруйновано войовничою безбожною комуністичною владою.

З 1992 року почалося відродження Свято-Покровського храму. 31 жовтня 1998 року відбулося відкриття та урочисте освячення цегляного Свято-Покровського храму замість дерев'яного.

Діяльність 
У храмі:
 древня Афонская ікона Покрови Божої Матері,
 образ з часткою мощей священномученика Миколая Іскрівського.

У Свято-Покровському храмі діє парафіяльна недільна школа; храм опікується сиріт дитячого інтернату «Рябінушка» («Горобина»).

Джерела 
 Свято — Покровский храм Днепропетровской области 

Храми Дніпропетровської єпархії РПЦвУ
Православні храми Новомосковського району
Орлівщина